Barão de Melgaço kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Barão de Melgaço (ort), Mato Grosso, 
 Barão de Melgaço (kommun), Mato Grosso, 

Robotskapade Brasilienförgreningar